«Жизнь Христа» — серия из семи сходных по размеру и стилю картин итальянского живописца Джотто ди Бондоне,  созданная предположительно в период между 1306 —1310 годами. Картины выполнены темперой и золотом на дереве и изображают главные события их жизни Иисуса  Христа, а также Сошествие Святого Духа на апостолов. 

Вероятно, эти картины происходят из одного и того же комплекса, первоначальное местонахождение которого неизвестно. В настоящее время картины размещены в ряде музеев: три из них находятся в Старой пинакотеке в Мюнхене и по одной картине в следующих коллекцияхː Метрополитен-музей (Нью-Йорк), Музей Изабеллы Стюарт Гарднер (Бостон), Villa I Tatti (Флоренция), Лондонская национальная галерея.

Описание

Литература 
 Baccheschi, Edi (1977), L'opera completa di Giotto (in Italian), Milan: Rizzoli.
 Syre, Cornelia (2007), Alte Pinakothek. Italienische Malerei (in German), Ostfilnder: Hantje Cantz, ISBN 978-3-7757-1840-0
 Bellosi, Luciano (2003), "Giotto", Dal Gotico al Rinascimento (in Italian), Florence: Scala, ISBN 88-8117-092-2

Примечания 

Картины Джотто
Картины из собраний Старой пинакотеки
Картины по сюжетам Нового Завета
Изображения Девы Марии
Иисус Христос в живописи
Ангелы в изобразительном искусстве
Поклонение волхвов в изобразительном искусстве